Stadtteich steht für Gewässer
 Stadtteich Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Stadtteich Jáchymov, ehemaliges Gewässer in Tschechien
Siehe auch:
Stadtsee
Stadtweiher